Чемпионат Кипра сезона 1947/48 — 11-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 5 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1947/1948
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1947 году
Спорт на Кипре в 1948 году